Kreplin ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Curt Kreplin (1883–1941), deutscher Kunsthistoriker
 Emil Kreplin (1871–1932), deutscher Kolonialbeamter, Unternehmer und erster Bürgermeister von Lüderitzbucht
 Heinrich Kreplin (1834–1909), deutscher geodätischer Ingenieur und Kartograf
Siehe auch:
 Kraepelin